Giuseppe Botti – archeologo ed egittologo (Modena, 1853 – Alessandria d'Egitto, 1903)
Giuseppe Botti – egittologo e papirologo (Vanzone Ossola, 1889 – Firenze, 1968)
Giuseppe Botti – politico italiano